The Last Samurai ( für ‚Der letzte Samurai‘) steht für:

 Der letzte Samurai (Film), amerikanischer Abenteuerfilm des Regisseurs Paul Mayersberg aus dem Jahr 1991
 Last Samurai, amerikanisch-neuseeländisch-japanischer Historienfilm des Regisseurs Edward Zwick aus dem Jahr 2003

Siehe auch:
 Der letzte Samurai (Harpoon), ein Japan-Roman von C. W. Nicol aus dem Jahr 1987